|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hongkong (officieel Hong Kong Open) van 2014 vond plaats van 8 tot en met 14 september 2014 in de aan China gelieerde stad Hongkong. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Sabine Lisicki uit Duitsland, die kort tevoren was uitgenodigd via een wildcard, ging met de titel naar huis. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets. Het was Lisicki's vierde WTA-titel, de eerste sinds drie jaar.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale, waarin zij werd geklopt door Karolína Plíšková. Haar landgenote Yanina Wickmayer, die als zesde was geplaatst, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens strandde in de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, de Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Yung-jan, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De als derde geplaatste Tsjechische tweeling Karolína Plíšková en Kristýna Plíšková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Patricia Mayr en Arina Rodionova in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. Karolína had daarnaast één dubbelspeltitel met een andere partner; Kristýna geen.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Julia Glushko uit Israël. Zij wisten hun openingspartij niet te winnen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hongkong2014
Hongkong